Чернышков — русская фамилия.

Известные носители 
 Чернышков, Виктор Михайлович (род. 1939) — советский футболист и тренер.
 Чернышков, Владимир Сергеевич (род. 1988) — российский гребец-каноист.